Фінал Кубка володарів кубків 1971 — два фінальних матч розіграшу Кубка володарів кубків УЄФА сезону 1970/71, 11-й фінал змагання між володарями національних кубків країн Європи. 

Матчі відбулися у Піреї за участю володаря Кубка Англії 1969/70 «Челсі» та володаря Кубка Іспанії 1969/70 «Реал Мадрид». Свій перший титул володарів Кубка володарів кубків здобуло «Челсі».

Шлях до фіналу

Матч

Перегравання

Див. також
Кубок володарів кубків 1970—1971
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1971
Фінал Кубка ярмарків 1971

Посилання
Кубок володарів кубків УЄФА 1970-71 на RSSSF 
 Перший матч фіналу Кубка володарів кубків УЄФА 1971 на transfermarkt
 Другий матч фіналу Кубка володарів кубків УЄФА 1971 на transfermarkt 

1971 у футболі
Фінали Кубка володарів кубків УЄФА
1971
Травень 1971